Sezon 1926/1927 był 3. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Tytułu nie obroniła drużyna Örgryte IS. Nowym mistrzem ligi został zespół GAIS.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1926 w piłce nożnej
1927 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1926 w Europie
1927 w Szwecji